Ударная улица () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Коты. Пролегает от улицы Николая Неборака до тупика.

Нет примыкающих улиц.

История 
Улица была проложена после Великой Отечественной войны с современным названием.

Застройка 
Улица пролегает в южном направлении, затем — в западном. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. Имеет два ответвления от основной части улицы. 

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова